{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (76601) - || 2000 GL159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76602) - || 2000 GS159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76603) - || 2000 GY159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76604) - || 2000 GW160 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76605) - || 2000 GX161 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76606) - || 2000 GC162 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76607) - || 2000 GN162 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76608) - || 2000 GK163 || 10 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76609) - || 2000 GQ163 || 10 april 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (76610) - || 2000 GU164 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76611) - || 2000 GY165 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76612) - || 2000 GB167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76613) - || 2000 GQ167 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76614) - || 2000 GY167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76615) - || 2000 GP169 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76616) - || 2000 GV172 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76617) - || 2000 GM173 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76618) - || 2000 GY173 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76619) - || 2000 GB174 || 5 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76620) - || 2000 GO175 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76621) - || 2000 GF176 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76622) - || 2000 GY176 || 3 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76623) - || 2000 GS178 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76624) - || 2000 GW178 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76625) - || 2000 GC181 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76626) - || 2000 GL182 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76627) - || 2000 GT182 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76628) Kozí Hrádek || 2000 HC || 22 april 2000 || Kleť || Kleť
|-
| (76629) - || 2000 HG || 23 april 2000 || Kurohone || T. Kobayashi
|-
| (76630) - || 2000 HZ3 || 26 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76631) - || 2000 HX4 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76632) - || 2000 HJ6 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76633) - || 2000 HL6 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76634) - || 2000 HH9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76635) - || 2000 HH10 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76636) - || 2000 HM11 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76637) - || 2000 HM12 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76638) - || 2000 HS14 || 29 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (76639) - || 2000 HP15 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76640) - || 2000 HR15 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76641) - || 2000 HT20 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76642) - || 2000 HD21 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76643) - || 2000 HH23 || 30 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76644) - || 2000 HY24 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76645) - || 2000 HF25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76646) - || 2000 HY25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76647) - || 2000 HQ30 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76648) - || 2000 HH31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76649) - || 2000 HU31 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76650) - || 2000 HW32 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76651) - || 2000 HV33 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76652) - || 2000 HF35 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76653) - || 2000 HJ35 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76654) - || 2000 HM35 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76655) - || 2000 HK36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76656) - || 2000 HN36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76657) - || 2000 HU36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76658) - || 2000 HV36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76659) - || 2000 HX36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76660) - || 2000 HC37 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76661) - || 2000 HP39 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76662) - || 2000 HB41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76663) - || 2000 HJ41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76664) - || 2000 HT41 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76665) - || 2000 HZ41 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76666) - || 2000 HV42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76667) - || 2000 HW42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76668) - || 2000 HA45 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76669) - || 2000 HD51 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76670) - || 2000 HL53 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76671) - || 2000 HD54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76672) - || 2000 HD56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76673) - || 2000 HL56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76674) - || 2000 HC58 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76675) - || 2000 HL61 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76676) - || 2000 HH62 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76677) - || 2000 HU62 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76678) - || 2000 HA63 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76679) - || 2000 HV63 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76680) - || 2000 HD64 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76681) - || 2000 HR66 || 26 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76682) - || 2000 HV66 || 26 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76683) - || 2000 HN68 || 28 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (76684) - || 2000 HS70 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76685) - || 2000 HA72 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76686) - || 2000 HN72 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76687) - || 2000 HA73 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76688) - || 2000 HB73 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76689) - || 2000 HL73 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76690) - || 2000 HZ73 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76691) - || 2000 HU75 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76692) - || 2000 HY75 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76693) - || 2000 HD79 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76694) - || 2000 HZ79 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76695) - || 2000 HE80 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76696) - || 2000 HT81 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (76697) - || 2000 HG83 || 29 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76698) - || 2000 HP83 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76699) - || 2000 HK85 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (76700) - || 2000 HQ86 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten